Großebersdorf bezeichnet

 eine Gemeinde in Niederösterreich; siehe Großebersdorf
 einen Ortsteil von Harth-Pöllnitz, Thüringen; siehe Großebersdorf (Harth-Pöllnitz)